

Musica 
 Forum Opéra – associazione operistica che promuove l’opera lirica e il bel canto nella Svizzera romanda
 Forumopera.com – webzine francofona dedicata all’opera lirica e al bel canto